Соревнования в плавании на 200 метров на спине (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 31 июля по 1 августа в Палау Сан Жорди. Приняли участие 35 спортсменов из 30 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Заплывы  (PDF)
 Полуфиналы  (PDF)
 Финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013